Plaatsen in Bulgarije
 Popska (Gabrovo), een dorp in de gemeente Sevlievo in de oblast Gabrovo
 Popska (Veliko Tarnovo), een dorp in de gemeente Elena in de oblast Veliko Tarnovo